Дра́ммонд, Дру́ммонд () — шотландская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Драммонд, Анабелла (1350—1401) — шотландская королева-консорт, жена Роберта III.
 Драммонд, Андре (род. 1993) — американский баскетболист.
 Друммонд, Генри (1851—1897) — шотландский богослов-натуралист, путешественник и писатель.
 Драммонд, Гордон (1772—1854) — канадский военный и государственный деятель.
 Драммонд, Грег (род. 1989) — британский кёрлингист и тренер.
 
 Драммонд, Джервис (род. 1976) — коста-риканский футболист, защитник.
 Драммонд, Джон (род. 1950) — американский легкоатлет.
 Друммонд де Андраде, Карлос (1902—1987) — бразильский поэт, переводчик, журналист.
 Драммонд, Дугалд (1840—1912) — шотландский инженер, конструктор паровозов.
 Драммонд, Малкольм (1880—1945) — английский художник-постимпрессионист.
 Драммонд, Маргарет (1917—1987) — офицер британского флота, командант Женской вспомогательной службы ВМС, дама-командор ордена Британской империи.
 Драммонд, Тимоти (род. 1988) — южноафриканский хоккеист на траве.
 
 
 Драммонд, Элис (урождённая Элис Э. Райтер; 1928—2016) — американская актриса.
 Драммонд — шотландский клан.
 Драммонд — остров на озере Гурон.

Топоним 
 Драммонд — остров на озере Гурон.

См. также 
 Корветы типа «Драммонд»
 Драммен
 Драмонд

Примечания